

Pseudonyme

 Cali (1968 -), chanteur français

Patronyme

 Davide Cali (1972-), auteur suisse de littérature jeunesse
 Lionel Cali (1985-), kickboxeur français

Toponyme

 Cali (officiellement Santiago de Cali) est une ville de Colombie
Patronyme suisse